Фите — село в Агульском районе Дагестана (Россия). 

Образует сельское поселение село Фите как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 12 км к востоку от села Тпиг, на горе Фитидаг.

История 
Анализ эпиграфического материала, собранного в с. Фите, показывает, что оно существовало в XI—XII вв.

Население

Примечания 

Населённые пункты Агульского района
Муниципальные образования Агульского района
Сельские поселения Дагестана